Guia puede referirse a:

 Guia (Albufeira): freguesia de Portugal.
 Josep Guia: matemático y político independentista de Valencia (España).